Ivo Mej – scrittore e giornalista italiano
 Lev Aleksandrovič Mej – poeta e drammaturgo russo

Pagine correlate 
 MEJ